Александр Суровцев:
 Суровцев, Александр Валерьевич (род. 1972) — российский футболист и тренер.
 Суровцев, Александр Иванович (род. 1959) — российский военный деятель, преподаватель, учёный философ и религиовед.